Op het US Open 2019 tennistoernooi speelden de vrouwen het enkelspel van 26 augustus tot en met 7 september 2019 in het USTA Billie Jean King National Tennis Center te New York.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigster Naomi Osaka was het eerste reekshoofd. Zij bereikte de vierde ronde – daarin werd zij uitgeschakeld door Belinda Bencic.

Het vijftiende reekshoofd, Bianca Andreescu uit Canada, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als achtste geplaatste Amerikaanse Serena Williams in twee sets. Andreescu wist voor het eerst in haar loop­baan een grandslamtoer­nooi op haar naam te schrij­ven. Het was haar vierde WTA-titel, alle behaald in 2019. Zij won US$ 3.850.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Belgische en Nederlandse speelsters 
Drie Belgische vrouwen speelden mee:
 Elise Mertens was nummer 25 op de plaatsingslijst – zij bereikte de kwartfinales, waarin zij nipt verloor van de Canadese Bianca Andreescu.
 Kirsten Flipkens kon als lucky loser aan het hoofdtoernooi meedoen – daar bereikte zij de tweede ronde; ook zij moest hier tegen Andreescu het onderspit delven.
 Ook Alison Van Uytvanck bereikte de tweede ronde – zij verloor van de Chinese Wang Qiang.

Er waren twee Nederlandse deelneemsters:
 Kiki Bertens was het zevende reekshoofd; in de derde ronde werd zij uitgeschakeld door Julia Görges.
 Richèl Hogenkamp had zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel veroverd; zij strandde daar in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe link 
 Women's Singles main draw

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2019